Miami County er navnet på flere counties i USA:

 Miami County, Indiana
 Miami County, Kansas
 Miami County, Ohio

Se også 
 Miami-Dade County, Florida